Campderia sicula är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura. Campderia sicula ingår i släktet Campderia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sicula